Bipolaritet (topolethed) har flere betydninger:
 Bipolar (elektronik) – det at elektroniske komponenter kan tåle vekselspænding
 Bipolar transistor
Bipolaritet som en magtbalanceordning

Se også
 Maniodepressiv sindslidelse – som også kaldes en "bipolar" affektiv sindslidelse